Dieser Artikel behandelt das Dameneinzel im Badminton bei den Afrikaspielen 2019 in Casablanca.

Setzliste 
  Dorcas Ajoke Adesokan (Finale)
  Hadia Hosny (3. Runde)
  Doha Hany (Halbfinale)
  Aisha Nakiyemba (3. Runde)
  Ogar Siamupangila (3. Runde)
  Gladys Mbabazi (2. Runde)
  Aurélie Allet (3. Runde)
  Uchechukwu Deborah Ukeh (Viertelfinale)

Ergebnisse

Viertelfinale bis Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnier in der Datenbank der Badminton World Federation (englisch)
 Results Book der Wettbewerbe (englisch)

2019 Dameneinzel
Badminton 2019
Badminton Dameneinzel
Badmintonwettbewerb in Casablanca